Хабер (Haber) — фамилия. Известные носители:

 Хабер, Джастин (род. 1981) — мальтийский футболист.
 Хабер, Марко (род. 1971) — немецкий футболист.
 Хабер, Маркус (род. 1989) — канадский футболист, нападающий клуба «Кру Александра» и сборной Канады.
 Хабер, Саму (род. 1976) — финский певец, автор песен и гитарист.

Другое 
 Хабер — «товарищ», «друг», «член общества» по-древнееврейски.
 Хабер — крупный ударный кратер в области северного полюса на обратной стороне Луны.

См. также 
 Габер